Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Jens Knippschild 7-6(3), 6-3.

Teste di serie 

 Chris Woodruff (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

 Jason Stoltenberg (semifinali)
 David Prinosil (secondo turno)
 Wayne Arthurs (semifinali)
 Laurence Tieleman (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000